Erythrops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1869. Erythrops ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pungräkor
Erythrops